Забрега може бити:

 Забрега (Мало Црниће), насељено место у општини Мало Црниће
 Забрега (Параћин), насељено место у општини Параћин